Kiellosaivot är ett par sjöar i Kiruna kommun i Lappland som ingår i 
Kiellosaivot (Karesuando socken, Lappland, 765319-170606), sjö i Kiruna kommun 
Kiellosaivot (Karesuando socken, Lappland, 765347-170590), sjö i Kiruna kommun 

Insjöar i Torneälvens avrinningsområde
Insjöar i Lappland
Insjöar i Kiruna kommun